

Patronyme
 Craig Culpan, (1982- ), joueur de rugby à XV canadien.
 Maurice Culpan, (1918-1992), auteur britannique de roman policier.

Homonymie
Homonymie de patronyme